Le tournoi de Dublin est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute du 7 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karen Krantzcke et Kerry Melville.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Dublin

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1969
Dublin
1969 en Irlande
Tennis en juillet 1969